Kandra ist der Familienname folgender Personen:

 Raphael Kandra (* 1990), deutscher Squashspieler
 Sina Kandra (* 1989), deutsche Squashspielerin